Témoin oculaire (Eyewitness), épisode 12 de la saison 1 de la série américaine Highlander diffusé en février 1993.
 Témoin oculaire (Testimone oculare), téléfilm italien de Lamberto Bava diffusé en septembre 1993 ;